Horta est un terme issu du latin vulgaire signifiant « jardin » et que l'on retrouve dans plusieurs langues romanes, dont le portugais et le catalan (huerta en castillan). Il désigne notamment :

Patronymes 
 António Horta-Osório (1964-), économiste et banquier portugais ;
 Fanny Horta (1986-), joueuse de rugby française ;
 José Ramos-Horta (1949-), président du Timor oriental ;
 Oscar Horta (1974-), activiste pour la défense des animaux et philosophe moral espagnol ;
 Rui Horta (1957-), chorégraphe portugais ;
Silvio Horta (1974-2020), producteur américain ;
 Victor Horta (1861-1947), architecte belge d'Art Nouveau ;

Toponyme

Belgique 
 Horta, station du prémétro de Bruxelles ;

Espagne 
 Horta, quartier de Barcelone ;
 Horta, station du métro de Barcelone ;
 l'Horta, comarque historique de la province de Valence, ;
 l'Horta Nord, comarque de la province de Valence ;
 l'Horta Oest, comarque de la province de Valence ;
 l'Horta Sud, comarque de la province de Valence ;
 Horta de Sant Joan, commune de la province de Tarragone.

Norvège 
 Horta, groupe d’îles situé en mer de Norvège.

Portugal 
 Horta, ville portugaise des Açores ;
 Horta, paroisse civile de la ville de Vila Nova de Foz Côa.

Tunisie 
 Horta, diocèse antique de l'Église catholique.

Astronomie 
 Horta, un astéroïde découvert en 1931.

Fiction 
 Le Horta, un extraterrestre de la fiction de Star Trek.

Autre 
 la Maison Horta (actuel musée Horta), un édifice situé à Bruxelles ;
 le Prix baron Horta, une récompense belge en architecture créée en 1948 ;
 le Prix Bruxelles-Horta, une récompense belge en architecture créée en 1996.
 l'Athénée royal Victor Horta, une école belge.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme